Die Snookerweltmeisterschaft 2009 fand vom 18. April bis zum 4. Mai 2009 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 2008/09. Weltmeister wurde zum dritten Mal in seiner Karriere der Schotte John Higgins nach einem 18:9 im Finale gegen Shaun Murphy.

Preisgeld

Hauptrunde

Finale

Vor-Qualifikation 
Die Vor-Qualifikation fand am 25. Februar 2009 in Sheffield statt.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden 1 bis 4 fanden vom 26. Februar bis 4. März 2009 in Sheffield statt. Die letzte Qualifikationsrunde fand zwischen dem 8. und 10. März 2009 ebenfalls in Sheffield statt.

Runde 1 

|}

Runde 2–5 
Vier Spieler (Rory McLeod, Martin Gould, Andrew Higginson und Ricky Walden) qualifizierten sich erstmals für eine Weltmeisterschaftsendrunde. McLeod war zugleich der erste schwarze Spieler, der sich für die Endrunde qualifizieren konnte.

Century Breaks

Hauptrunde 
Stephen Hendry erhielt £ 147.000 für sein, im 7. Frame des Viertelfinales erzieltes, Maximum Break. Zudem erhielt er die Prämie von £10.000 für das höchste Break. Mit 83 Century Breaks während dieser Weltmeisterschaft wurde der Rekord aus den Jahren 2002 und 2007 von 68 Centuries deutlich verbessert. John Higgins erreichte mit 11 Century Breaks die höchste Anzahl.

Qualifikationsrunde 
Das höchste Break in der Qualifikation war eine 145 von Mark Williams.

Einzelnachweise 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre